Bornholm har flere betydninger:

 Bornholm – en dansk ø i Østersøen

Søfart
 Bornholm (skib fra 1726), en galej
 Bornholm (skib fra 1748), en fregat
 Bornholm (skib fra 1774), en fregat
 Bornholm (skib fra 1811), en brig
 Bornholm (skib fra 1845), en jagt
 Bornholm (skib fra 1871), en brig
 Bornholm (skib fra 1872), en dampskib
 Bornholm (skib fra 1878), en skonnert
 Bornholm (skib fra 1883), en dampskib
 Bornholm (skib fra 1899), en dampskib (se BornholmerFærgen)
 Bornholm (skib fra 1930), en motorskib (se BornholmerFærgen)
 Bornholm (skib fra 1942), en m/galaese
 Bornholm (skib fra 1961), en motorskib (se BornholmerFærgen)
 Bornholm (skib fra 1988), en motorskib

Politik
 Bornholms Amt
 Bornholms Amtskreds
 Bornholms Regionskommune
 Bornholms Storkreds

Skoler
 Bornholms Frie Idrætsskole
 Bornholms Gymnasium
 Bornholms Højskole

Geografi
 Bydel i den nederlandske by Delfzijl
 Bydel i den nederlandske by Hoofddorp
 Bornholm (Canada), en by i Canada

Øvrige
 Bornholms Lufthavn
 Bornholms Provsti
 FC Bornholm
 4453 Bornholm, en asteroide
 Bornholms syge, en sygdom kald efter øen hvor den blev fundet.
 Bornholm (dokumentarfilm fra 1914) – en dansk dokumentarisk optagelse fra 1914.
 Bornholm (dokumentarfilm fra 1933) – dansk dokumentarfilm fra 1933
 Bornholm (dokumentarfilm fra 1964) – dansk dokumentarfilm fra 1964